Couvains kan syfta på:
 Couvains, Manche
 Couvains, Orne